Een onthaalouder is een persoon - man of vrouw - die kinderen opvangt in de eigen woning.

In Vlaanderen heeft men twee soorten onthaalouders: zelfstandige onthaalouder en onthaalouder aangesloten bij een dienst:

 Een zelfstandige onthaalouder werkt onder een 'zelfstandigenstatuut'.Zij/hij hangt rechtstreeks af van Kind en Gezin. Voor een erkenning als onthaalouder moet zij/hij zich rechtstreeks richten tot deze instelling.Zij/hij wordt ook rechtstreeks door Kind en Gezin gecontroleerd.Het tarief voor de opvang van de kinderen bepaalt deze onthaalouder zelf.Er worden regelmatig bijscholingsavonden ingericht.
 Een onthaalouder aangesloten bij een dienst werkt niet onder een 'zelfstandigenstatuut'. Nadat zij/hij als onthaalouder werd aanvaard door de dienst, staat zij/hij onder toezicht van een dienstverantwoordelijke.Voor 'onthaalouders aangesloten bij een dienst' werd op 1 april 2003 het sociaal statuut ingevoerd.Deze onthaalouders ontvangen geen loon; zij ontvangen een onkostenvergoeding voor hun prestaties.De ouders betalen een bijdrage in functie van het belastbaar inkomen van het gezin.Er worden ook voor deze onthaalouders regelmatig bijscholingsavonden ingericht.  

Kinderopvang